Кошаркашки турнир за мушкарце на Летњим олимпијским играма 2020. у Токију је 20. по реду олимпијски турнир у овом спорту. Такмичење се одржава у периоду између 24. јула и 8. августа, а све утакмице се играју у Арени Саитама супер.

Титулу брани селекција САД.

Такмичење је требало бити одржано у 2020, али је одложено 24. марта 2020. године од стране организатора због избијања пандемије ковида 19.

Мушке квалификације

Систем такмичења 
Учествоваће укупно 12 репрезентација, подељених у три групе са по 4 екипа. По две најбоље пласиране репрезентације из сваке групе наставиће такмичење у четвртфиналу, прави се поредак трећепласираних репрезентација и две боље пласиране иду у четвртфинале, а једна трећепласирна репрезентација ће бити елиминисана као и све четвртопласиране репрезентације.

Распоред такмичења 
Легенда:

Жреб 
Жреб је одржан 2. фебруара 2021.

Шешири

Судије 
Следећих 30 судија је одабрано за турнир.

  Хуан Фернандез
  Леандро Лезкано
  Скот Бекер
  Џејмс Бојер
  Адемир Зураповић
  Гиљерме Локатели
  Андреја Силва
  Метју Калио
  Марипијер Мало
  Мајкл Вајланд
  Ју Јанг
  Мај Форсберг
  Јохан Росо
  Ахмед Ал-Шуваили
  Мануел Мацони
  Такаки Като
  Јевгениј Михејев
  Мартињш Козловскис
  Рабах Нујаим
  Самир Абакил
  Кингсли Ојеабуру
  Жизела Ђорђи
  Фердинанд Пасквал
  Луис Васкез
  Александар Глишић
  Луис Кастиљо
  Антонио Конде
  Јенер Јилмаз
  Еми Бонер
  Стив Андерсон

Прелиминарна рунда

Група А

Група Б

Група Ц 

Д — домаћин турнира

Поредак трећепласираних репрезентација 

 Први меч ће бити одигран 25. јула 2021.
 Правила при класификовању на табели: 1. Освојени бодови, 2. Међусобни скор, 3. Међусобна разлика, 4. Међусобни број датих кошева.

Елиминациона рунда

Жреб

Четвртфинале

Полуфинале

Меч за треће место

Финале

Коначне позиције

Види још 
 Кошарка за жене на Летњим олимпијским играма 2021.

Референце

Спољашње везе 

 FIBA

Кошарка на ЛОИ 2021.